Bunkin ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Wassiljewitsch Bunkin (1922–2007), russischer Raketenkonstreukteur
 Fjodor Wassiljewitsch Bunkin (1929–2016), russischer Physiker